

Personnalités 

 Frank Baylis (né en 1962) homme politique canadien ;
 Lilian Baylis (1874-1937) directrice et productrice de théâtre britannique ;
 Thomas "Tom" Baylis (né en 1996) coureur cycliste britannique ;
 William Baylis (né en 1962) skipper américain.

Toponyme 

 Baylis, un village du comté de Pike dans l'Illinois, aux États-Unis